Huovinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huovinsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Huovinsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Huovinsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar